Алекса́ндр Шами́льевич Ме́лик-Паша́ев (, Мелик-Пашаян; 1905—1964) — советский дирижёр, композитор, пианист, педагог. Народный артист СССР (1951).

Биография 
Александр Мелик-Пашаев родился  года в Тифлисе (ныне Тбилиси, Грузия) (по другим источникам — посёлок Шулаверы, ныне Шаумяни, Грузия), в семье шушинского армянина.

Получил домашнее музыкальное воспитание, обучался игре на фортепиано.

С 1921 года был пианистом-концертмейстером Тбилисского театра оперы и балета (ныне Грузинский театр оперы и балета имени Палиашвили). В 1923—1931 годах (с перерывом) — дирижёр этого театра.

В 1930 году окончил Ленинградскую консерваторию им. Н. А. Римского-Корсакова по классу симфонического дирижирования А. В. Гаука. Теоретические дисциплины проходил у X. С. Кушнарёва и В. В. Щербачёва.

С 1931 года — дирижёр, в 1953—1962 годах — главный дирижёр Большого театра (Москва). Среди лучших спектаклей — «Руслан и Людмила» М. И. Глинки, «Пиковая дама» и «Черевички» П. И. Чайковского, «Война и мир» С. С. Прокофьева, «Вильгельм Телль» Дж. Россини.

В 1933—1934 годах — музыкальный руководитель Оперной студии при Московской консерватории им. П. И. Чайковского.

В симфонических концертах дирижировал, как правило, монументальными произведениями Л. ван Бетховена, Дж. Верди, И. Брамса, П. И. Чайковского, Н. А. Римского-Корсакова, Д. Д. Шостаковича и др.

Гастролировал за пределами СССР в 1950-е и в начале 1960-х годов. Под его управлением прошли спектакли «Князь Игорь» (1958) и «Кармен» (1958) в Праге, «Пиковая дама» (1961) в Лондоне и Остраве, «Фауст» (1961) в Будапеште, «Аида» (1963) в Лондоне.

Автор музыкальных произведений. Среди его сочинений — оперы «Печорин» (по произведениям М. Ю. Лермонтова) и «Двенадцатая ночь» по одноименной комедии У. Шекспира, Симфония до минор, романсы на стихи А. С. Пушкина и И. Г. Эренбурга и др.

В 1943 году коллектив Большого театра, эвакуированный в Куйбышев (ныне Самара), вместе с А. Ш. Мелик-Пашаевым передал Сталинскую премию в Фонд обороны.

Умер 18 июня 1964 года в Москве. Похоронен на Новодевичьем кладбище

Семья 
 Жена — Минна Соломоновна Шмелькина (1909—1995), балерина, солистка Большого театра.
 Сын — Александр Александрович Мелик-Пашаев (род. 1941), доктор психологических наук, профессор, главный редактор журнала «Искусство в школе», художник.

Награды и звания 
 Лауреат I Всесоюзного конкурса дирижёров (2-я премия, 1938)
 Заслуженный деятель искусств РСФСР (1937)
 Народный артист РСФСР (1947)
 Народный артист СССР (1951)
 Сталинская премия первой степени (1942) — за оперный спектакль «Черевички» П. И. Чайковского
 Сталинская премия первой степени (1943) — за оперный спектакль «Вильгельм Телль» Дж. Россини
 Три ордена Трудового Красного Знамени (02.06.1937, 27.05.1951, 29.10.1955)
 Орден «Знак Почёта» (4.11.1939)
 Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Медаль «В память 800-летия Москвы»
 «Гран-при» (Франция) — за запись опер «Князь Игорь» А. П. Бородина (1953), «Война и мир» С. С. Прокофьева (1962)
 Премия Американской академии искусств (1965, за запись оперы «Борис Годунов», посмертно).

Дирижёр

Тбилисский театр оперы и балета 
 1923 — «Лейла» В. И. Долидзе
 1928 — «Орлиный бунт» А. Ф. Пащенко
 1928 — «Дареджан Цбиери» М. А. Баланчивадзе
 1930 — «Прорыв» С. И. Потоцкого
 1930 — «Князь Игорь» А. П. Бородина
 1930 — «Пиковая дама» П. И. Чайковского
 1931 — «Шота Руставели» Д. И. Аракишвили
 1931 — «Кармен» Ж. Бизе

Большой театр 

 1932 — «Отелло» Дж. Верди
 1934 — «Гугеноты» Дж. Мейербер
 1935 — «Садко» Н. А. Римского-Корсакова
 1935 — «Катерина Измайлова» Д. Шостаковича
 1938 — «Броненосец „Потёмкин“» О. С. Чишко
 1939 — «Абесалом и Этери» З. П. Палиашвили
 1941 — «Черевички» П. И. Чайковского
  — «Ромео и Джульетта» Ш. Гуно
 1942 — «Вильгельм Телль» Дж. Россини.
 1943 — «Кармен» Ж. Бизе
 1944 — «Пиковая дама» П. И. Чайковского
 1944 — «Князь Игорь» А. П. Бородина
 1946 — «Борис Годунов» М. П. Мусоргского
 1948 — «Руслан и Людмила» М. И. Глинки
 1951 — «Аида» Дж. Верди
  — «Травиата» Дж. Верди
 1953 — «Декабристы» Ю. А. Шапорина
 1954 — «Фиделио» Л. ван Бетховена
 1955 — «Никита Вершинин» Д. Б. Кабалевского
 1959 — «Банк бан» Ф. Эркеля
 1959 — «Война и мир» С. С. Прокофьева
 1961 — «Фауст» Ш. Гуно
 1961 — «Судьба человека» И. И. Дзержинского
 1962 — «Фальстаф» Дж. Верди
 «Евгений Онегин» П. И. Чайковского
 «Самсон и Далила» К. Сен-Санса
 «Великая дружба» В. Мурадели
 «Вертер» Ж. Массне
 «Царская невеста» Н. А. Римского-Корсакова
 «Иоланта» П. И. Чайковского
 «Франческа да Римини» С. В. Рахманинова
 «Иван Сусанин» М. И. Глинки

Память 
В Москве на Тверской улице, дом 25, установлена мемориальная доска дирижёру.

Примечания

Ссылки 
 Александр Мелик-Пашаев на сайте Большого театра

Академические музыканты СССР
Академические музыканты России
Академические музыканты Грузии
Выпускники Санкт-Петербургской консерватории
Персоналии:Грузинский театр оперы и балета имени Палиашвили
Оперные дирижёры
Оперные композиторы
Преподаватели Московской консерватории
Похороненные на Новодевичьем кладбище